Odessia är ett släkte av nässeldjur. Odessia ingår i familjen Moerisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Odessia